«Кабаре́» () — музыкальная мелодрама режиссёра Боба Фосса с Лайзой Минелли, Майклом Йорком и Джоэлом Греем в главных ролях, основанная на одноимённом бродвейском мюзикле 1966 года Джона Кандера на стихи Фреда Эбба и либретто Джо Мастероффа. Сам мюзикл основан на пьесе Джона Ван Друтена «Я — камера» (1951), которая, в свою очередь, создана по мотивам полуавтобиографического романа Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин» (1945). В настоящее время входит в пятёрку величайших мюзиклов в истории Голливуда.

Фосс снял фильм после кассового провала своей дебютной работы «Милая Чарити»; картина сделала его одним из самых заслуженных режиссёров Нового Голливуда. Фильм, заслуживший похвалу критиков и заработавший более 20 миллионов долларов, также дал Лайзе, дочери звёздных родителей — режиссёра Винсента Миннелли и актрисы Джуди Гарленд, первый шанс спеть на экране, что вылилось для неё награждениями «Золотым глобусом», BAFTA и «Оскаром» за лучшую женскую роль.

Фильм стал рекордсменом премии «Оскар», получив 8 наград при 10 номинациях, но не победив при этом в главной — «лучший фильм», доставшейся «Крёстному отцу».

Прокат фильма в СССР стал возможен только в разгар Перестройки, хотя музыкальные номера из него задолго до того издавались на пластинках фирмы «Мелодия». Премьера состоялась в 1988 году. Синхронный перевод выполнен на Киностудии имени Горького, текст читает Виктор Татарский.

В 1995 году внесён в Национальный реестр фильмов США, обладая «культурным, историческим или эстетическим значением».

По версии Американского института киноискусства, картина занимает ряд мест:
 63-е место в списке 100 лучших американских фильмов за 100 лет в 2007 году (новый).
 18-е место в списке 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет (песня Cabaret).
 5-е место в списке 25 лучших американских фильмов-мюзиклов за 100 лет.

Сюжет 
1931 год. Веймарская республика, Берлин, незадолго до прихода Гитлера к власти. Американка Салли Боулз (Лайза Минелли), певица во второсортном кабаре «Кит-Кат», знакомится с Брайаном Робертсом (Майкл Йорк), писателем-англичанином, приехавшим недавно в Германию. Салли пытается соблазнить Брайана, но безуспешно. Брайан объясняет, что никогда не пользовался успехом у женщин; они становятся друзьями. Салли знакомится с развратным богачом-бисексуалом Максимилианом фон Хойне (Хельмут Грим), который в итоге соблазняет и её, и Брайана.

Вторая сюжетная линия — отношения между приятелем Салли Фрицем Венделем (Фриц Веппер) и красавицей Натальей Ландауэр (Мариса Беренсон), дочерью богатого еврея-коммерсанта. Фриц и Наталья открыто венчаются по иудейскому обряду, несмотря на то, что антисемитизм в германском обществе набирает силу.

Через некоторое время Салли обнаруживает, что она беременна — и неизвестно от кого. Брайан предлагает ей выйти за него замуж и уехать в Англию. Тем не менее Салли, понимая, что не приспособлена для семейной жизни и не может жить без берлинского кабаре, отказывается и решает сделать аборт. В конце фильма герои расстаются. Брайан уезжает домой, а Салли остаётся в Берлине.

Сюжет перемежается музыкальными и танцевальными номерами на сцене кабаре, которые ведёт конферансье (Джоэл Грей).

Любовные драмы происходят на фоне нарастания влияния нацизма в Веймарской республике. Если в начале фильма они едва заметны (одного штурмовика выкидывают из кабаре как хулигана), то по мере развития сюжета люди в коричневой униформе со свастикой постепенно заполоняют кадр. К завершению фильма они — основная часть публики.

В ролях 
 Лайза Минелли — Салли Боулз, танцовщица в кабаре
 Майкл Йорк — Брайан Робертс, английский писатель
 Хельмут Грим — Максимилиан фон Хойне, развратный богач
 Джоэл Грей — конферансье.
 Фриц Веппер — Фриц Вендель, приятель Салли, возлюбленный Натальи
 Мариса Беренсон — Наталья Ландауэр, дочь еврея-коммерсанта
 Элизабет Нойман-Фиртель — фройляйн Шнайдер
 Хелен Вита — фройляйн Кост
 Зигрид фон Рихтхофен — фройляйн Майр
 Герд Весперман — Бобби Ральф Вольтер — герр Людвиг Георг Хартман — Вилли Рики Рене — Эльке Эстронго Нахама — кантор в синагоге Оливер Коллиньон — мальчик-нацист, поющий «Tomorrow Belongs To Me» Пьер Франк — нацист, собирающий пожертвования''

Культурное влияние 

Фильм «Кабаре» — необычное явление в ряду работ Боба Фосса. Впервые для него это не просто развлекательная картина, а скорее антифашистская драма, где элементы мюзикла несут смысловую нагрузку. Драматический рассказ о предвоенной Германии — замечательный фон для истории героев. Кабаре здесь выступает метафорой деградации отдельной личности и всей нации под давлением наступающей на Европу коричневой чумы.

Известный кинокритик Виталий Вульф так отзывался о картине:
Я думаю, что эта лента принципиальна, прежде всего потому, что это впервые был не просто развлекательный мюзикл, в этом сюжете была очень важная тема — антифашистская. Ею была пронизана музыка, исполнение и блистательная режиссура Боба Фосса. Поэтому, мне кажется, что это был первый мюзикл, который содержание внёс внутрь своей формы, и это содержание стало фактически главным.

Песни и музыкальные номера из фильма приобрели большую популярность. Эти композиции неоднократно включались в диски Лайзы Минелли и часто исполняются ею в концертной программе.

В 1995 году фильм был включён в Национальный реестр фильмов для постоянного хранения. В 2006 вошёл под номером 5 в список лучших мюзиклов Национального института киноискусства.

Фильм также был назван одним из самых важных для квир-кино из-за отображения в нём бисексуальности. Для 1972 года это было настоящим прорывом даже для американского кино, если брать во внимание историю с Кодексом Хейса.

Саундтрек 
 «Willkommen» («Welcome»)
 «Mein Herr»
 «Tiller Girls»
 «Maybe This Time»
 «Money, Money»
 «Two Ladies»
 «Heiraten (Married)»
 «Tomorrow Belongs To Me»
 «If You Could See Her»
 «(Life is a) Cabaret»

Награды и номинации 
1972 — 4 премии Национального совета кинокритиков США:
 Награды:
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр (Боб Фосс)
 Лучшая мужская роль второго плана (Джоэл Грей)
 Лучшая женская роль второго плана (Мариса Беренсон)
1973 — 3 премии «Золотой Глобус»:
 Награды:
 Лучший фильм (комедия или мюзикл)
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) (Лайза Миннелли)
 Лучшая мужская роль второго плана (Джоэл Грей)
 Номинации:
 Лучший режиссёр (Боб Фосс)
 Лучшая женская роль второго плана (Мариза Беренсон)
 Лучший сценарий (Джей Прессон Аллен)
 Лучшая песня («Money» (композитор: Джон Кандер)
 Лучший дебют актрисы (Мариса Беренсон)

 1973 - 7 премий «BAFTA»:
 Награды:
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр (Боб Фосс)
 Лучшая женская роль (Лайза Миннелли)
 Самый многообещающий дебютант, исполнивший главную роль (Джоэл Грей)
 Лучшая операторская работа (Джеффри Ансуорт (также за «Алису в Стране чудес»))
 Лучшая работа художника-постановщика (Рольф Цеетбауэр)
 Лучший звук (Дэвид Хилдъярд, Роберт Надсон, Артур Пьянтадози)

 Номинации:
 Лучшая женская роль второго плана (Мариза Беренсон)
 Лучший сценарий (Джей Прессон Аллен)
 Лучший дизайн костюмов (Шарлотт Флемминг)
 Лучший монтаж (Дэвид Бритертон)1973 — 8 премий «Оскар»:
 Награды:
 Лучший режиссёр (Боб Фосс)
 Лучшая женская роль (Лайза Миннелли)
 Лучшая мужская роль второго плана (Джоэл Грей)
 Лучшая музыка: Запись песен к фильму, адаптация партитуры (Ральф Бёрнс (адаптация партитуры))
 Лучший монтаж (Дэвид Брезертон)
 Лучшая операторская работа (Джеффри Ансуорт)
 Лучшая работа художника-постановщика (Рольф Цеетбауэр, Ганс Юрген Кибак (постановщики), Херберт Штрабель (декоратор))
 Лучший звук (Роберт Надсон, Дэвид Хилдъярд)
 Номинации:
 Лучший фильм (Сай Фойер)
 Лучший адаптированный сценарий (Джей Прессон Аллен)

 1973 — 2 премии «Давид ди Донателло»:
 Лучший иностранный режиссёр (Боб Фосс)
 Лучшая иностранная актриса (Лайза Миннелли)

 
 1973 — премия «Бодиль» за лучший неевропейский фильм (Боб Фосс)

Релиз на видео 
В США фильм выпущен компанией «ABC Video» на VHS. В СССР в 1980-е и в России в 1990-е фильм распространялся на «пиратских» видеокассетах в русских переводах Алексея Михалёва, Андрея Гаврилова, Виктора Махонько, Юрия Товбина. Также в России в 1990-х фильм распространялся на видео в переводах Петра Карцева.
Также в России в 1990-е фильм официально выпущен с многоголосым закадровым переводом компании «Екатеринбург Арт» на VHS от «ЕА Home Video».

В США фильм впервые выпущен на DVD в конце 1990-х. В России выпускался на DVD с разными многоголосыми переводами.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 «Настоящее Кабаре», ведущий Алан Камминг, телевизионный документальный фильм (46 мин.) на сайте канала Науки, Израиль

Музыкальные фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику мужской бисексуальности
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы 1972 года
Национальный реестр фильмов
Фильмы о Берлине
Фильмы Боба Фосса
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы об актёрах
Фильмы США 1972 года
Фильмы на английском языке
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Фильмы-мюзиклы США